St. John (Dacota do Norte)
 St. John (Missouri)
 St. John (Indiana)
 Saint John (Kansas)
 Saint John (New Brunswick)
 St. John's — capital da província de Terra Nova e Labrador, Canadá

Outros 
 St. John Ambulance
 Jon St. John

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos